Malloch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Warren Malloch
 John Russell Malloch